Раджан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раджан, Рагхурам (англ. Raghuram Govind Rajan; род. 3 февраля 1963, Бхопал) — индийский экономист, профессор финансов.
 Раджан, Чхота (англ. Chhota Rajan; род. 5 декабря 1959, Бомбей) — индийский криминальный авторитет, возглавлявший крупную организованную преступную группу в Мумбаи.